Příjmení Stoklasa nosí více významných osobností:

 Jitka Stoklasová (* 1982) – česká sochařka
 Julius Stoklasa (1857–1936) – český chemik, fyziolog a biolog
 Patrik Stoklasa (1981–2004) –  český zpěvák a muzikálový herec
 Jožka Stoklasa (1911–1988) – český herec

Obdoby:
 Růžena Stoklásková (1901–1942) – česká pedagožka a odbojářka popravená nacisty